Filips III van Wassenaer (Voorschoten, 1307 - 1345) was een telg uit het oud-adellijke huis Wassenaer.

Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel 't Zand, later het Hof van Katwijk genoemd, dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest.

Familie
Van Wassenaer was een zoon van Dirk II van Wassenaer ambachtsheer van Voorburg en Alverardis Bertha van Cuijk (Leiden (1285), dochter van burggraaf Hendrik van Leiden, zuster van burggraaf Dirk, komt in 1307 voor als echtgenote van Dirk van Wassenaer.
 
Zijn grootvader was een zoon van Filips II van Wassenaer zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V van Holland en Jan I van Holland en een dochter van Jan van de Wateringhe. Zijn grootmoeder van vaderszijde was een dochter van Hendrick van Cuijck (1240 - 12 januari 1319 burggraaf van Leiden 1266-1319 en heer van Leiderdorp en Halewine van Egmond (1255 - 1310), laatstgenoemde was een dochter van Willem II van Egmont (1235 - 20 maart 1304) heer van Egmont. 

Hij trouwde:
 met Goedele van Benthem (ca. 1295 - ca. 1320). Zij was zeer waarschijnlijk een dochter van Simon van Benthem (1260 - 1327 uit diens tweede huwelijk met Gertrude van Benthem (1270 - 1330). Simon was eerder gehuwd met Jacoba van Wassenaer (1260-1290, een dochter van Jacob van Wassenaer (1225 - 1272).
 ca. 1321 met Elisabeth / Liesbette van der Dussen (Dordrecht, 1305-1333). Zij was een telg uit het geslacht van der Dussen, de dochter van ridder Jan II van der Dussen van 1298 tot 1326 heer van Dussen en Heeraartswaarde en van Beatrix van der Sluijs (ca. 1280 - ). 
 ca. 1333 met Catharina Dudinck (ca. 1300 - ).

Uit zijn huwelijk met Goedele / Goudeline van Benthem werd geboren:
 Heilwig van Wassenaer (ca. 1317 - ). Zij trouwde met Willem van Duvenvoirde
 Badeloch van Wassenaer (ca. 1319 - ). Zij trouwde met ene Hendrik Hendriksz.
 Elisabeth van Wassenaer (ca. 1320 - ). Zij trouwde met Gijsbert Uytterlier

Uit zijn huwelijk met Elisabeth van der Dussen werd geboren:
 Dirk III van Wassenaer (omstreeks 1325 - 1391 of 1392) 

Huis Wassenaer
Burggraaf van Leiden
Wassenaer, Filips III